Golborne bezeichnet:
 Golborne, eine Stadt im Metropolitan Borough of Wigan, in Greater Manchester, England.

Golborne ist der Familienname folgender Personen:

 Laurence Golborne (* 1961), chilenischer Politiker